Alamuchee ist die Bezeichnung:
 eines Flusses im US-Bundesstaat Alabama, siehe Alamuchee Creek
 eines Berges im US-Bundesstaat Alabama, siehe Alamuchee Hill
 eines Schiffes der US-Navy, siehe USS Alamuchee

Siehe auch:
 Little Alamuchee Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Mississippi